Plusieurs personnages de la famille comtale de Cerdagne ont porté le prénom de Guifred (ou Guifré), notamment :
 Guifred le Velu (mort en 897), comte de Barcelone, Cerdagne et autres lieux;
 Guifred II de Cerdagne, son arrière-petit-fils (mort en 1049), comte de Cerdagne (988-1035) et de Berga, retiré vers 1035 à l'abbaye Saint-Martin du Canigou qu'il avait fondé;
 Guifred de Cerdagne, archevêque de Narbonne de 1019 à 1079, fils du comte Guifred II de Cerdagne;